Peter C. Doherty, een Australisch dierenarts; zie Peter C. Doherty
 Peter Doherty, de naam waaronder de soloprojecten van de Engelse muzikant Pete Doherty verschijnen; zie Pete Doherty.
 Peter Dermot Doherty (1913-1990), Noord-Iers voetballer